Конвективните движения се зараждат в приземния въздушен слой в резултат на затоплянето на земната повърхнина или по динамичен път. Издигащият се във височина приземен въздух е носител на топлина за по-високите въздушни слоеве. Колкото по-силно е затоплена земната повърхнина, толкова по бързо се издига прилежащия въздух(термична конвекция).

Термодинамика